Беслан Тикович Бутба (; род. 7 февраля 1960, Члоу, Очамчырский район, Абхазская АССР) — абхазский политик и бизнесмен, кандидат на президентских выборах 2009 года.

Биография 
Родился 7 февраля 1960 года в Члоу, Очамчырского района, Абхазская АССР.

В 1983 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева.

В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию в Москве. В 2011 году получил степень доктора наук в тульском отделении российского Межотраслевого центра эргономических исследований и разработок, защитив диссертацию по теме «Управление деятельностью интегрированных бизнес-групп в России».

Женат на Марине Владимировне Бутба, владелице гостиницы «Рица». Воспитывает четверых детей.

Карьера 
В 1989 году занялся частным бизнесом, создав строительный кооператив.

С 2002 по 2007 год являлся депутатом Народного собрания Республики Абхазия, возглавлял Комитет по межпарламентским связям. 

С 2005 года является президентом футбольного клуба «Нарт» (Сухум).

В сентябре 2007 года избран председателем Партии экономического развития Абхазии (ЭРА). 

В 2007 году основал телеканал «Абаза ТВ».

В 2012-2014 годах вновь являлся депутатом Народного собрания. В 2013 году был назначен Специальным представителем Президента по сотрудничеству со странами Центральной и Южной Америки.

C сентября 2014 года до марта 2015 года занимал пост премьер-министра Абхазии.

21 апреля 2015 года он был назначен полпредом президента Абхазии по торгово-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами в ранге вице-премьера республики.

Судебные разбирательства 
В феврале 2015 года Бутба взял у бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджии в долг по договору займа 110,8 миллионов рублей на строительство торгового центра в Сухуме. Деньги не были своевременно возвращены, после чего Барганджия потребовал вернуть их в судебном порядке.

Также ряд СМИ указывают на связь Бутбы с покушением на предпринимателя Михаила Еваленко.

С момента начала судебных разбирательств Бутба скрывается в Швейцарии.

Примечания 

Кандидаты в президенты Абхазии
Премьер-министры Республики Абхазия